

Sigle 
 Federazione Italiana Nuoto

Cinema
Fin – film del 2012 diretto da Jorge Torregrossa
Fin – film documentario del 2021 diretto da Eli Roth

Codici 
 FIN – codice vettore ICAO di Finnair
 fin – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua finlandese
 FIN – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Finlandia

Informatica 
 FIN – un bit che contrassegna un pacchetto utilizzato dal protocollo TCP